La Renaudie, une commune française du département du Puy-de-Dôme ;
 Jean du Barry, seigneur de La Renaudie, chef de la conjuration d'Amboise (), prélude des guerres de religion.

Voir aussi